Les Championnats du monde d'haltérophilie 2006 se tiennent du 30 septembre au 7 octobre en République dominicaine.

Calendrier 
30 septembre : 56 kg hommes
 : 62 kg hommes et 48 kg femmes
2 octobre : 69 kg hommes et 53 kg femmes
3 octobre : 77 kg hommes et 58 kg femmes
4 octobre : 63 kg et 69 kg femmes
5 octobre : 85 kg hommes et 75 kg femmes
6 octobre : 95 kg hommes
7 octobre : 105 kg et plus de 105 kg hommes et plus de 75 kg femmes

Médaillés

Hommes

Femmes

Tableau des médailles 

Classement des grosses médailles 

Classements de toutes les médailles: Grosses et Petites

Classement des nations

Hommes

Femmes

Liens externes 
 Site officiel de la compétition
 Résultats détaillés

2006
Halterophilie
Événement sportif international en République dominicaine
Événement sportif à Saint-Domingue (ville)
2006 aux Amériques
Sport en septembre 2006
Sport en octobre 2006
Haltérophilie en 2006